Сан-Феличе-суль-Панаро — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Сан-Феличе-а-Канчелло — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Сан-Феличе-дель-Бенако — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.
 Сан-Феличе-дель-Молизе — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.
 Сан-Феличе-Чирчео — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Латина.